Brădești se poate referi la:

 Localități din România:
 Brădești, Alba
 Brădești, Dolj, reședința comunei cu același nume
 Brădești, Harghita, reședința comunei cu același nume
 Brădești, Vaslui
 Localități din România cu nume compuse:
 Brădeștii Bătrâni, Dolj

Vezi și 
 Brad (dezambiguizare)
 Brătești (dezambiguizare)

Toponime românești